

Geografia 

 Ape – comune della Lettonia

Sigle 
 Activité principale exercée – attività principale esercitata, nel Codice APE dell'Institut national de la statistique et des études économiques.
 Anticipo pensionistico
 Appennino Parco d'Europa
 Archivio della Produzione Editoriale lombarda, servizio della Regione Lombardia gestito da Biblioteca europea di informazione e cultura
 Associazione per il progresso economico – ente che conferisce il Premio APE
 Associazione Proletari Escursionisti – associazione di escursionisti italiana fondata all'inizio del XX secolo
 Attestato di Prestazione Energetica – certificazione energetica degli edifici
 Autonomisti per l'Europa – partito politico italiano presentatosi come federazione di movimenti autonomisti.

Codici 
 APE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Juan Aposento (Perù)
 ape – codice ISO 639-3 della lingua bukiyip

Informatica 
 APE – estensione file del codec Monkey's Audio
 APE100 – (Array Processor Experiment) famiglia di supercalcolatori SIMD sviluppati dall'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare per lo studio delle particelle elementari

Musica 
 Ape – rapper italiano anche conosciuto come Morgy Morgante

Politica 
 Ape (Anagrafe pubblica degli eletti) è una campagna promossa dal movimento Radicali Italiani

Trasporti 
 APE – azienda motociclistica marchigiana
 Ape – motocarro della Piaggio

Altro 
 Ape – simbolo araldico
 Ape – pseudonimo del caricaturista Carlo Pellegrini

Pagine correlate 
 The Ape